Борис Владимирович Аракчеев (; ) — белорусский советский живописец и педагог, Заслуженный деятель искусств Беларуси (1996), работал в станковой живописи, в жанрах пейзажа, натюрморта, тематических картин и батальных сцен.

Биография 
Родился 19 апреля 1926 года в деревне Турбаново (ныне — в  Ярославской области). Юность Бориса совпала с годами Великой Отечественной войны. Он записался добровольцем на фронт, откуда в 1944 году был направлен в Бобруйск, а затем в Минский штаб округа, откуда демобилизовался.

В 1950 году поступил в Минское художественном училище, которое досрочно, за хорошую успеваемость, окончил в 1953, затем поступил в только что открывшийся в Минске Театрально-художественный институт. Его наставником и впоследствии руководителем диплома стал известный белорусский живописец и педагог Виталий Цвирко. Дипломная работа — картина «Былые походы. Этапы большого пути»

Одновременно с Борисом Аракчеевым первыми выпускниками этого института в 1959 году стали народные художники Анатолий Аникейчик, Виктор Громыко, Арлен Кашкуревич, Леонид Щемелёв.

Творчество 

Дипломная работа Бориса Аракчеева «Этапы большого пути», написанная на «отлично», была отобрана для показа в Москве на Всесоюзной выставке, напечатана во многих московских изданиях и теперь находится в собственности и постоянной экспозиции Национального художественного музея Беларуси.

Среди картин Аракчеева — пейзажи, натюрморты, серия портретов современников и знаменитых людей. Являлся одним из четырёх создателей диорамы «Минский котёл» 1969—1972 в Музее истории Великой Отечественной войны. Член Белорусского Союза художников с 1964 года.

С 1964 по 1971 Борис Аракчеев преподавал живопись и композицию в Минском художественном училище. С 1971 по 1996 — в Белорусской Академии искусств, где получил звание доцента кафедры. Являлся наставником многих известных белорусских художников, среди которых Владимир Кожух, Алексей Кузьмич, Вячеслав Рускевич, Феликс Янушкевич, Василий Ясюк и другие.

С 1968 по 1977 Борис Аракчеев состоял в правлении Союза Художников БССР.

Произведения Аракчеева находятся во многих музеях Республики Беларусь: 18 работ в Национальном художественном музее, столько же в Фонде Союза Художников Беларуси, ещё 17 работ в Могилёвском художественном музее, а также работами Аракчеева владеют Музей современного изобразительного искусства в Минске, Музей истории ВОВ, Литературный музей Максима Богдановича, Музее истории города Минска, художественных галереях Гомеля, Светлогорска, Полоцка, Крупок, Баранович, а также в галереях и частных коллекциях зарубежных стран.

Жил в Минске.

Отец трёх дочерей, каждая из которых является художником-профессионалом.

Мастерская художника находилась на Площади Свободы в Минске, на пересечении улиц Ленина и Интернациональной. Теперь в ней работает младшая дочь художника, белорусский живописец и иллюстратор Оксана Аракчеева.

Произведения 

 1956 — «Юность (Новая страница жизни)» (серия портретов современников и знаменитых людей);
 1959 — «Этапы большого пути»;
 1960 — «Сирень у колодца»;
 1964 — «Зимнее кружево»;
 1968 — «Партизанские вьюги»;
 1969 — «Хлеб»;
 1970 — «Позолотила листву осень»;
 1972 — «Кузнецы»;
 1976 — «Краски осени»;
 1976 — «Дары леса»;
 1978 — «На западный фронт»;
 1980 — «Волжские дали»;
 1980 — «Пионы»;
 1981 — «Последняя весна в лицее»;
 1982 — «Народные песни»;
 1983 — «Возрождённый край»;
 1984 — «Портрет полного кавалера орденов Славы Михиевича Льва Николаевича»;
 1984 — «Натюрморт с люпином»;
 1984 — «Натюрморт с сиренью»;
 1984 — «Земля Заславская»;
 1988 — «Шли эшелоны»;
 1989 — «Раны», диптих;
 1993 — «Цветут сады над Нёманом»;
 1996 — «Сирень на фоне гобелена»;
 2000 — «Натюрморт с рыбой»;
 2001 — «Возрождение».

Награды, звания и отличия 
 Орден Франциска Скорины (2011).
 Заслуженный деятель искусств Беларуси (1996).
 Доцент Белорусской государственной академии искусств, (1996)

Примечания

Ссылки 
 http://rodnyja-vobrazy.livejournal.com/15986.html 
 

Выпускники Минского художественного училища
Художники-реалисты
Художники-соцреалисты Белоруссии
Художники СССР
Современные художники Белоруссии
Заслуженные деятели искусств Республики Беларусь
Преподаватели вузов Минска